Archiv může být:
 archiv – instituce určená k uchovávání, ochraňování, evidování a zpřístupňování historicky cenných písemných pramenů
 archivní soubor – soubor složený z jednoho nebo více souborů společně s metadaty
 45 let archiv – album české hudební skupiny Spirituál kvintet, vydané v roce 2006
 Archiv (film) – český televizní film z roku 2009